

Pessoas
Tom Moorcroft

Localidades

Moorcroft (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos